Die akzent-Reihe war eine Buchreihe der DDR aus dem Urania Verlag Leipzig.

In dieser Reihe erschienen von 1973 bis 1990 wissenschaftlich orientierte, broschierte Taschenbücher mit farbigen Illustrationen zu je 128 Seiten.

Der Einband ist weiß mit rundem Titelbild und durch einen symbolisierten Kleinbuchstaben a,
um das Wort akzent herum, gekennzeichnet.

Liste

Einzelnachweise 

!
Sachliteratur
!
Buchreihe
Liste (literarische Werke)
Ersterscheinung 1973
Erscheinen eingestellt 1990